Jesse Puljujärvi (né le  à Älvkarleby en Suède) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière de joueur 
Formé au Tornion IHC, il rejoint les équipes de jeunes du Kärpät Oulu. En 2014, il joue ses premiers matchs avec l'équipe première dans la Liiga et la Ligue des champions. Le Kärpät remporte le Kanada-malja 2015 mais Puljujärvi ne dispute aucun match de séries éliminatoires.

Il est choisi par les Oilers d'Edmonton au quatrième rang du repêchage d'entrée dans la LNH 2016. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Oilers face aux Flames de Calgary et marque son premier but.

Le 28 février 2023, à l'approche de la date limite des transactions, les Oilers l'envoient aux Hurricanes de la Caroline alors que Patrik Puistola, un jeune espoir de 22 ans, prend le chemin d'Edmonton.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || Kärpät Oulu || LdC || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga || 21|| 4|| 7|| 11|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Hokki Kajaani || Mestis || 15|| 8|| 5|| 13|| 8|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || Kärpät Oulu || Liiga || 50|| 13|| 15|| 28|| 22|| 10|| 4|| 5|| 9|| 2
|-
|2016-2017 || Oilers d'Edmonton || LNH || 28 || 1 || 7 || 8 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH || 39 || 12 || 16 || 28 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Oilers d'Edmonton || LNH || 65|| 12 || 8|| 20 || 14|| - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Condors de Bakersfield || LAH || 10 || 1 || 4 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Condors de Bakersfield || LAH || 4 || 2 || 2|| 4 || 7|| - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Oilers d'Edmonton || LNH || 46|| 4 || 5|| 9 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Kärpät Oulu || Liiga || 56|| 24 || 29|| 53 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Kärpät Oulu || Liiga || 16 || 7 || 5 || 12 || 43 || - || - || - || -  || - 
|-
| 2020-2021 || Oilers d'Edmonton || LNH || 55 || 15 || 10 || 25 || 16 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2021-2022 || Oilers d'Edmonton || LNH || 65 || 14 || 22 || 36 || 20 || 16 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2022-2023 || Oilers d'Edmonton || LNH || 58 || 5 || 9 || 14 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Hurricanes de la Caroline || LNH || || || || || ||

| 317 || 51 || 61 || 112 || 106 || 20 || 3 || 2 || 5 || 2

Au niveau international 

| 2015 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"|  place
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 2|| 5|| 7|| 4|| +7|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 5|| 12|| 12|| 0|| +8||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 4|| 5|| 2|| 7|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille d'or
|-
|2017 || align=left|Championnat du monde || 8 || 0|| 0 || 0 || 4 || 0 || align=left| place

Références 

Naissance en mai 1998
Naissance dans le comté d'Uppsala
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Hokki Kajaani
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline